Peñaparda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñaparda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Peñaparda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar